Jean-François Marmontel (1723-1799), écrivain français ;
 Antoine François Marmontel (1816-1898), pianiste et musicographe français ;
 Antonin Marmontel (1850-1907), compositeur et pédagogue français.